

Geografia
 San Pasquale – frazione della provincia di Sassari tagliata fra Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura
 San Pasquale – quartiere di Bari

Persone 
 Papa Pasquale I – papa della Chiesa cattolica, venerato come santo (ricorrenza 11 febbraio)
 San Pasquale Baylón – religioso e mistico spagnolo, venerato come santo (ricorrenza 17 maggio)

Trasporti 
 San Pasquale – stazione della metropolitana di Napoli